Il doppio maschile  del torneo di tennis Canada Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bill Bowrey e Marty Riessen che hanno battuto in finale Cliff Drysdale e Fred Stolle 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canada Open 1970